Australopithecina або Hominina — підтриба в трибі Hominini. Членами підтриби є, як правило, австралопітеки (кладистично включаючи роди Homo, Paranthropus і Kenyanthropus), і зазвичай включає більш ранніх Ardipithecus, Orrorin, Sahelanthropus і Graecopithecus. Члени людської клади, тобто Hominini після відокремлення від шимпанзе, тепер називаються Hominina/Australopithecina. Термін Australopithecina походить від колишньої класифікації як членів окремої підродини, Australopithecinae.

Австралопіти виникли в підепосі пізнього міоцену і були двоногими, зубами вони були схожі на людей, але з розміром мозку не набагато більшим, ніж у сучасних людиноподібних мавп, з меншою енцефалізацією, ніж у роду Homo. Люди (рід Homo), можливо, походять від предків австралопітів, а роди Ardipithecus, Orrorin, Sahelanthropus і Graecopithecus є можливими предками австралопітеків.

Філогенез 
Філогенія Hominina/Australopithecina згідно з Dembo et al. (2016):

Еволюція 
Більшість вчених стверджують, що рід Homo з'явився в Африці серед австралопітів близько двох мільйонів років тому. Однак немає єдиної думки щодо того, в яких видах. Визначення того, який вид австралопіта (якщо такий є) є предком роду Homo, є першочерговим питанням для багатьох палеоантропологів, але яке, ймовірно, уникатиме будь-яких остаточних відповідей протягом багатьох років. Майже всі можливі види були запропоновані як ймовірні кандидати, але жоден не є переконливим. Наразі здається, що A. garhi має потенціал зайняти це бажане місце в палеоантропології, але відсутність скам’янілостей є серйозною проблемою. Інша проблема полягає в тому, що було дуже важко визначити, який гомінід є першим представником роду Homo. Не знаючи цього, неможливо визначити, який вид австралопіта міг бути предком Homo.

Примітки

Література 

Підтриби ссавців
Гомініди